Il doppio del torneo di tennis BMW Open 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Pablo Albano e Àlex Corretja che hanno battuto in finale Karsten Braasch e Jens Knippschild 3-6, 7-5, 6-2.

Teste di serie

 Ellis Ferreira /  Patrick Galbraith (primo turno)
 Hendrik Jan Davids /  Menno Oosting (quarti di finale)

 Joshua Eagle /  Andrew Florent (primo turno)
 David Adams /  Fernon Wibier (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 1997
ATP Tour 1997